Adeline McKinlay, joueuse de tennis américaine de la fin du  ;
 Donald McKinlay (1891-1959), footballeur écossais ;
 John McKinlay (1819 – 1872), explorateur d'origine écossaise ;
 Tosh McKinlay (1964-), footballeur écossais.

Administration territoriale 
 Comté de McKinlay, zone d'administration locale dans l'ouest du Queensland en Australie.